Baušķenieks ist der Familienname folgender Personen:
 Auseklis Baušķenieks (1910–2007), lettischer Maler
 Ingus Baušķenieks (* 1956), lettischer Musiker